Завидов може бити:

 Завидов (Пољска), град у Пољској
 Завидов (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република